Ángel Guillermo Hoyos puede referirse a:

 Ángel Guillermo Hoyos (1963-), exfutbolista y entrenador de fútbol; o
 Ángel Guillermo Hoyos Bubbico (1983-), futbolista argentino nacionalizado español. Hijo del anterior.